Пілос — грецьке місто на півострові Пелопоннес, у номі Мессенія
 Пілос — головний убір, що був поширений у Стародавній Греції